POTED () – білок, який кодується однойменним геном, розташованим у людей на довгому плечі 21-ї хромосоми. Довжина поліпептидного ланцюга білка становить 584 амінокислот, а молекулярна маса — 66 394.

Локалізований у клітинній мембрані, мембрані.

Література

Примітки

Див. також 
 Хромосома 21

Некатегоризовані білки